Mraz oder Mráz (tschech. ‚Frost‘) ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mráz (* 1978), tschechischer Handballspieler
 Barry Mraz (1947–1989), US-amerikanischer Toningenieur und Produzent 
 Franjo Mraz (1910–1981), jugoslawischer Maler
 George Mraz (1944–2021), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und Bassist
 Gerda Mraz (1940–2019), österreichische Historikerin
 Gottfried Mraz (1935–2010), österreichischer Historiker und Archivar
 Gustáv Mráz (* 1934), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Ivan Mráz (* 1941), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Jaroslav Mráz (1930–2016), tschechischer Handballtrainer
 Jason Mraz (* 1977), US-amerikanischer Musiker
 Lukas Mraz (* 1990), österreichischer Koch
 Markus Mraz (* 1968), österreichischer Koch
 Patrik Mráz (* 1987), slowakischer Fußballspieler
 Samuel Mraz (* 1998), österreichischer Nordischer Kombinierer
 Thomas Mraz (* 1975), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:

 Beneš-Mráz
 Mras